Treloar ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Treloar (* 1968), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 William M. Treloar (1850–1935), US-amerikanischer Politiker
 William Purdie Treloar (1843–1923), britischer Politiker, Lord Mayor of London